Aqsa, Aksa, al-Aksa ou al-Aqsa () peut désigner :

 mosquée al-Aqsa, la plus grande mosquée de Jérusalem ;
 intifada al-Aqsa, un moment du conflit israélo-palestinien qui a débuté fin 2000 ;
 Liwa al-Aqsa, un groupe terroriste ;
 Al-Aqsa TV, une chaîne de télévision contrôlée par le mouvement Hamas (2006…) ;
 Fondation al-Aqsa, un organisme de charité jugé proche du Hamas, classé comme terroriste, dissous (…2002).

Voir aussi 
 Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, un mouvement palestinien classé terroriste
 al-Maghrib al-Aqsa, le nom en arabe du Royaume du Maroc
 Sus al-Aksa, une ancienne ville d'Afrique du Nord